Rollstuhltennis-Herrendoppel der Sommer-Paralympics 1996.

Titelverteidiger waren Brad Parks und Randy Snow, die nicht erneut antraten. Insgesamt nahmen 44 Spieler an diesem Turnier teil.

Stephen Welch und Vance Parmelly gewannen das Turnier und damit die Goldmedaille nach einem 6:2-, 3:6-, 7:6-Sieg gegen David Hall und Mick Connell.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Herrendoppel
1996
Tennisturnier in Atlanta
Tennisturnier 1996